Bărbuceanu:
 Bărbuceanu, un sat în comuna Butimanu, județul Dâmbovița, Muntenia
 Nume de familie
 Valeriu Bărbuceanu (1941, Focșani, Moldova  2007, București), clarinetist-solo

Vezi și 
 Bărbuceni, Muntenia

Toponime românești
Nume de familie românești